Доставка пиццы () — услуга, при которой заказчику доставляют пиццу по указанному им адресу за определённый период времени. Заказ обычно совершается по телефону или Интернету. 
Стоимость доставки может варьироваться, либо (что чаще всего) уже включена в стоимость пиццы.

История 

Одной из первых стран, где доставка пиццы получила широкое распространение, стали США. После Второй мировой войны бывшими солдатами там было основано большое количество пиццерий. О таком блюде, как пицца, они узнали, находясь на службе в Италии. 
В 1950—1960 гг. в северной Европе, в таких странах как Германия, Бельгия и Голландия, пиццерии получили большое распространение также благодаря итальянским иммигрантам.

В России службы доставки пиццы начали появляться лишь в середине 1990-х — одна из первых таких служб была организована парой американцев, сотрудников западных информационных агентств. В Москве общедоступная служба появилась в 1999 году. Первыми компаниями, которые предложили услуги по доставке пиццы в Москве, были «Domino’s Pizza», «City Pizza».

На сегодняшний день доставка пиццы стала распространённой услугой, чему свидетельствует рост числа пиццерий, уровня сервиса и предложений, предлагаемых ими.

Основные сведения

Заказ пиццы 
Заказ пиццы обычно осуществляется посредством телефонного звонка в пиццерию или через Интернет. 
Заказ онлайн приобрел популярность в странах с высокой степенью использования сети Интернет, таких как Соединённые Штаты, Канада, развитые страны Европы и Азии, где большинство пиццерий предлагают онлайн-меню и форму мгновенного заказа. Заказать пиццу через Интернет можно как на сайте ресторана, так и на специальных так называемых сайтах-агрегаторах, где собраны меню большого количества ресторанов, даже тех, у которых нет собственного сайта (поэтому в некоторых случаях заказ через подобный агрегатор является более удобным, чем напрямую в ресторане).

Существуют различные агрегаторы (то есть сервисы, ориентированные на заказы). Главная особенность таких сервисов в том, что пользователи могут делать заказы из разных ресторанов одновременно и в одном приложении. Такой подход экономит много времени, потому что вам не нужно регистрировать множество приложений или веб-сервисов и делать множество мелких заказов. Вы можете сделать один заказ, в одном месте в одном приложении.

Также возможна доставка через продовольственные платформы (сервис доставки?). Их основновное направление - упор на логистику: ресторанам не нужно нанимать собственных курьеров, потому что они уже есть на платформе. У ресторана много преимуществ от сотрудничества с таким ресурсом; клиенты также имеют ряд преимуществ (так, если в их любимой закусочной не было доставки, то взаимодействие с такой платформой решает эту задачу). 
Крупнейшими организациями, использующими эту модель, являются Uber Eats и .

Организация доставки пиццы идёт в ногу с современными технологиями и постоянно совершенствуется. Специализированное программное обеспечение для ведения бизнеса по доставке пиццы помогает использовать наиболее эффективные пути организации связи между продавцом и покупателем, отслеживания точности сроков поставки, а также управления заказами, полученными через мобильные приложения. С 2008 года в доставке пиццы многие компании используют технологию GPS-слежения для мониторинга доставки в реальном времени.

Гарантии 
Компании часто предоставляют гарантии по времени доставки пиццы. Например, Domino’s Pizza в 1980-х и начале 1990-х годов разработала рекламную кампанию, которая обещала «доставим за 30 минут или пицца бесплатно». Однако, эта практика была прекращена в 1993 году, в связи с рядом судебных исков, возбуждённых в результате аварий, вызванных спешкой курьеров. 
Сейчас, как правило, с заказчиком заранее оговариваются приблизительные временные рамки, в течение которых будет доставлена пицца, без каких-либо гарантий относительно фактического времени доставки. В крупных городах в связи с загруженностью транспортных магистралей среднее время доставки лежит в интервале от 30 минут до 2 часов.

Транспорт 
В настоящее время доставка пиццы в крупных городах осуществляется на минимотороллерах или малолитражных машинах из-за экономии, так как цена пиццы в среднем составляет 600 рублей или 20 $, что сильно ограничивает возможность расходов на транспорт. Кроме того, если адрес доставки лежит в пределах одного квартала, доставка может осуществляться пешим курьером.
В последнее время появилось много альтернативных транспортных средств (электро- и простые велосипеды, гироскутеры, электросамокаты и пр.).

Теплоизоляционные сумки 

Во время доставки пицца находится в специальной теплоизоляционной сумке, сохраняющей тепло (термосумка). Это позволяет доставлять пиццу горячей, без потери вкусовых качеств. Термосумки, как правило, изготовлены из винила или нейлона, что позволяет пассивно сохранять тепло. В некоторые сумки установлен специальный нагревательный элемент, подключающийся к автомобильному прикуривателю. Это не даёт пицце остыть даже в том случае, если водитель-доставщик попадёт в пробку.

Чаевые 
Во многих странах, доставщику принято давать чаевые. Их величина рассчитывается в зависимости от стоимости заказа и времени, которое потратил курьер для доставки пиццы. В некоторых странах чаевые являются единственным заработком курьеров. В странах бывшего СССР такая практика используется довольно редко.

Опасности 
Доставка пиццы может представлять определённую опасность для курьеров, которые должны входить в дом к незнакомым людям, в незнакомых районах. В США водители доставки пиццы подвергались нападению, похищению, ограблению, а иногда были изнасилованы или убиты на рабочем месте. Бюро статистики труда США считает профессию курьера пятой по степени опасности профессией после военнослужащих, полицейских, каскадёров и пожарных.

В 2004 году Pizza Hut уволила курьера, который застрелил грабителя во время работы, ссылаясь на политику компании, которая запрещает сотрудникам носить оружие. Многие пиццерии также запрещают ношение оружия, хотя в последнее время растет число компаний, в которых ношение оружия курьером возможно по разрешению суда. Ограничение на ношение оружия работодателем является спорным вопросом в США, где почти во всех штатах гражданам позволено осуществлять скрытое ношение оружия во многих случаях.

Примечания 

Общественное питание